De Serie A 1950/51 was het 48ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het twintigste seizoen van de Serie A. AC Milan werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1950/51